Hopp est un patronyme porté par plusieurs personnes parmi lesquelles :

  (1893–1962), architecte allemand
  (1938-), homme politique allemand (CDU)
  (1956-)
 Dietmar Hopp (1940-), entrepreneur allemand
  (1930-1998)
  (1841–1910)
 Erwin Hopp (1894–?)
 Friedrich Hopp (1789−1869), acteur et écrivain autrichien
  (1981-), homme politique allemand (CSU)
  (1890-1971), architecte allemand
  (1866–1944), homme politique allemand (CNBLP)
  (* 1966), joueur de football allemand
  (1916-2003), joueur de baseball
 Julius Hopp (1819–1885), compositeur autrichien
 Karl-Heinz Hopp (1936-2007), rameur allemand
  (1978-), joueur allemand de badminton
  (1956-)
  (1965-), auteur et journaliste autrichien
 Ulrich Hopp, astronome allemand
  (1912-), homme politique allemand (SRP)
 Zinken Hopp (1905-1987), écrivain norvégien

Voir aussi

Source de la traduction